Pfistermühle steht für:

 Pfistermühle (München)
 Pfistermühle (Rottenbuch)